Rejon kirowski – rejon w obwodzie mohylewskim na Białorusi
 Rejon kirowski – rejon w rosyjskiej republice Osetii Północnej-Alanii
 Rejon kirowski – rejon w obwodzie leningradzkim
 Rejon kirowski – rejon w obwodzie kałuskim
 Rejon kirowski – rejon w Kraju Nadmorskim
 Rejon kirowski – rejon w Kraju Stawropolskim
 Rejon kirowski – jeden z rejonów rosyjskiego miasta Jekaterynburg
 Rejon kirowski – jeden z rejonów rosyjskiego miasta Nowosybirsk
 Rejon kirowski – jeden z rejonów rosyjskiego miasta Petersburg
 Rejon kirowski –  jednostka administracyjna wchodząca w skład Republiki Autonomicznej Krymu na Ukrainie